A Speak Now World Tour az amerikai énekesnő és dalszerző Taylor Swift második turnéja. A turné Ázsián és Európán keresztül folytatódva az Egyesült Államokban és Kanadában elérkezett Ausztráliába, majd Új-Zélandon véget ért. A turné 18 országba látogatott el és 1.650.383 rajongóhoz jutott el.

Dallista 

Európa és Ázsia 
 Sparks Fly
 Mine
 The Story of Us
 Back to December (részleteket tartalmaz: "Apologize" és "You're Not Sorry")
 Better Than Revenge
 Speak Now
 Fearless (részleteket tartalmaz: "Hey Soul Sister" és "I'm Yours)
 Fifteen
 You Belong With Me
 Dear John
 Enchanted
 Long Live
 Love Story

Észak-Amerika 
 Sparks Fly
 Mine
 The Story of Us
 Our Song
 Mean
 Back to December (részleteket tartalmaz: "Apologize" és "You're Not Sorry")
 Better Than Revenge
 Speak Now
 Fearless (részleteket tartalmaz: "Hey Soul Sister" és "I'm Yours)
 Last Kiss
 You Belong With Me
 Dear John
 Enchanted
 Haunted
 Long Live
 Fifteen
 Love Story

Ausztrália és Új-Zéland 
 Sparks Fly
 Mine
 The Story of Us
 Our Song
 Mean
 Back to December (részleteket tartalmaz: "Apologize" és "You're Not Sorry")
 Better Than Revenge
 Speak Now
 Fearless (részleteket tartalmaz: "Hey Soul Sister" és "I'm Yours)
 Last Kiss
 You Belong With Me
 Dear John
 Enchanted
 Haunted
 Long Live
 Safe And Sound
 Eyes Open
 Fifteen
 Love Story

Koncertek

Jegyzetek 

Turnék 2011-ben